Елизавета Махульская, урождённая Вергасова — российско-польско-французская актриса и хореограф, бывшая супруга режиссёра Ю. Махульского
 Вергасова, Лидия Павловна